Валерий Соболев:
 Соболев, Валерий Иванович (1940—2002) — российский гобоист.
 Соболев, Валерий Михайлович (род. 1927) — генерал-полковник внутренней службы.